Енрике II од Наваре (; 18. април 1503, Сангуеса - 25. мај 1555, Ажемо) је био краљ Наваре (1518—1555), гроф Фоа (1518—1555), господар Албреа (1522—1555) и гроф Армањака (1527—1555) из династије Албре.

Био је син Хуана III од Албреа и Каталине де Фоа. Био је француски велможа који је уживао готову исту моћ и независност као и кнежеви краљевске крви и један од највећих и најопаснијих барона с југа земље. Имао је сопствене судове, мали чиновнички апарат и приватну војску. Нажалост, француски краљ га је занео у ратовима за намеравано освојење Италије, те је његова моћ ослабљена.

Породично стабло

Извори

Литература

Спољашње везе 

Рођени 1503.
Умрли 1555.
Владари Наваре
Династија Албре